czasza w architekturze
 czasza kuli
 czasza lodowa
 czasza grzejna
 czasza spadochronu
 Czasza – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie kleckim